2 miejscowości w Estonii:
 Kärsa – wieś w prowincji Põlva, w gminie Ahja
 Kärsa – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja